Weatherby steht für:

 Weatherby (Missouri), Ort im DeKalb County im US-Bundesstaat Missouri
 Weatherby (Unternehmen), US-amerikanischer Waffenhersteller

Weatherby ist der Familienname folgender Personen:
 Jasper Weatherby (* 1998), US-amerikanischer Eishockeyspieler